Il singolare  del Rai Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Filippo Volandri era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Thomas Schoorel ha battuto in finale Martin Kližan 7–5, 1–6, 6–3.

Teste di serie

 Andreas Haider-Maurer (quarti di finale)
 Björn Phau (primo turno)
 Marsel İlhan (quarti di finale)
 Andreas Beck (semifinali)

  Julian Reister (quarti di finale, ritiro a causa di infortunio al piede sinistro)
  Ivo Minář (semifinali)
  Simon Greul (primo turno)
  Martin Fischer (ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Rai Open 2011